La nazionale di pallacanestro lettone Under-18, è una selezione giovanile della nazionale lituana di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità lettone di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1994 -  1°
1996 - 12°
1998 - 9°
2000 - 7°
2002 - 4°

2004 - 9°
2005 - 9°
2006 -  2°
2007 - 4°
2008 -  2°

2009 - 4°
2010 -  1°
2011 - 5°
2012 -  2°
2013 - 5°

2014 - 7°
2015 -  3°
2016 -  2°

Collegamenti esterni 
 

Lituania
Under 18